Mohit steh für:

 Mohit (Mineral), ein 1982 erstbeschriebenes Sulfidmineral aus Usbekistan
 Madjid Mohit (* 1961), iranisch-deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Verleger